Het wereldkampioenschap superbike van Boedapest 1990 was de derde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1990. De races werden verreden op 30 april 1990 op de Hungaroring nabij Mogyoród, Hongarije.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1990
Boedapest